Майко́н () — бразильське ім'я.

Відомі носії:

 Майкон Дуглас Сізенандо (1981) — бразильський футболіст, гравець «Інтернаціонале» та збірної Бразилії.
 Майкон Перейра ді Олівейра (1988-2014) — бразильський футболіст, гравець «Шахтаря».
 Майкон де Андраде Барберан (1997) — бразильський футболіст, гравець «Шахтаря».

Бразильські імена